Prism ( für Prisma) steht für:
 Delphi Prism, Delphi-Programmierumgebung für .NET, siehe Embarcadero Delphi
 Mozilla Prism, freie Softwareumgebung, um Webanwendungen in eine Desktopumgebung zu integrieren
 Prism (Band) oder PRiSM, kanadische Rockband
 Prism (Album), ein Musikalbum von Katy Perry
 Prism (Model Checker), ein probabilistischer Model Checker, der zur Verifizierung von Systemen verwendet werden kann, die probabilistische Transitionen beinhalten
 Prism Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika

Die Abkürzung PRISM steht für:
 PRISM, ein Projekt des US-Geheimdienstes NSA zur Auswertung von Daten aus weltweiten Internetaktivitäten
 PRISM (Prozessorarchitektur), Parallel Reduced Instruction Set Multiprocessing (engl. für Paralleles Rechnen mit reduziertem Befehlssatz)
 Publishing Requirements for Industry Standard Metadata
 priSM (Credential), Professional Recognition for IT Service Management
 Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo-Mapping, eine Kamera montiert auf dem Satelliten Advanced Land Observing Satellite (ALOS)

Siehe auch:

PRISM